Хамбо́-лама́ ( «старший монах, учитель»; ; ) — первоначально учёное звание в школе гелуг тибетского буддизма, позднее — настоятель монастыря. В настоящее время также — титул главы некоторых региональных буддийских организаций.

История 
Титул главы «Буддийской традиционной сангхи России» — Пандито Хамбо-лама (от санскр. «пандит» — учёный). Учреждён в Бурятии в 1764 году (). Наиболее известен из них XII Пандито Хамбо-лама Итигэлов, тело которого обладает феноменом нетленности. В 1919 году титул «Пандито-хамбо-лама» был на короткое время присвоен главе тувинских буддистов А. В. Колчаком.

В 1944 году, когда после репрессий в МНР был вновь открыт монастырь Гандантэгченлин, его настоятель, носящий титул Хамбо, стал фактически главой всех буддистов Монголии. Статус хамбо-ламы Гандантэгченлина, возглавившего впоследствии Ассоциацию буддистов Монголии, сохраняется и по сей день (хотя в 2011—2012 годах должность главы Ассоциации занимал Богдо-гэгэн IX).

В России титул Хамбо также имеют главы буддистов Тывы (Камбы-лама) и Алтая.

В настоящее время титул носят:
 XXIV Пандито Хамбо-лама — Дамба Бадмаевич Аюшеев.
 IX Камбы лама — Сергек Олегович Сарыглар (Его Преосвященство Гелек Нацык-Доржу).
 Хамбо-лама Алтая — Мерген Васильевич Шагаев.
 Верховный (главный) Хамбо-лама () Гандантэгченлина — Дэмбэрэлийн Чойжамц, глава Ассоциации буддистов Монголии.

Список Пандито Хамбо-лам

См. также 
 Дже Кхемпо — титул главы буддистов Бутана аналогичной этимологии.

Литература 
 Чимитдоржин, Г. Г. Институт Пандито Хамбо лам. 1764—2004: сборник биографической информации/Буддийская Традицион. Сангха России, Буддийский ин-т «Даши Чойнхорлин». Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. — Улан-Удэ: Изд-во буддийского ин-та «Даши Чойнхорлин», 2004. ISBN 5-94629-010-X

Примечания 

Буддийские титулы
Буддизм в России
Ламы
Буддизм в Бурятии